Postumi Rufi Fest Aviè, poeta romà del , autor de la Ora Maritima, la Descriptio Orbis Terrae i dels Fenòmens d'Arat
 Gai Aviè, tribú militar el 
 Flavi Aviè, cònsol l'any 501
 Flavi Aviè o Flavi Avià, escriptor romà del  autor de faules